Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Servië. IJsland heeft geen ambassade in Servië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Servië
IJslandse